Brod je lahko:
 brod – plitvina, ki jo je možno prebresti
 brod, plovilo

 Naselje v Sloveniji
 Brod, Mestna občina Ljubljana
 Brod, Občina Bohinj
 Brod v Podbočju, Občina Krško
Brod, Novo mesto, del naselja Novo mesto
Brod, nekdanja vas, zdaj del Logatca
Naselje drugod
 Brod Moravice (Hrvaška)
Brod na Kolpi (Hrvaška)
Brod, prej Bosanski Brod (Bosna in Hercegovina)
 Brod na Drini (Bosna in Hercegovina)
 Brod, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Brod, Crna Trava (Srbija)
 Brod, Foča (Bosna in Hercegovina)
 Bubnjarački Brod (Hrvaška)
Český Brod (Češka)
Havlíčkův Brod (Češka)
Jurovski Brod (Hrvaška)
Makedonski Brod (Severna Makedonija)
Slavonski Brod (Hrvaška)

 Priimek
 Brod, priimek več znanih ljudi